Churchend – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Berkshire, w Reading
 Churchend (Rochford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w Rochford
 Churchend (South Gloucestershire) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire
 Churchend (Stroud) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Gloucestershire, w Stroud
 Churchend (Uttlesford) – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Essex, w Uttlesford
 Church End